Змагання з дзюдо у ваговій категорії понад 100 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 12 серпня. Участь брали 31 спортсмен з 31 країни.

Призери

Розклад

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Посилання 
 Дзюдо понад 1000 кг чоловіки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    fr}}
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016